POCO (раніше POCO by Xiaomi та POCOPHONE) — китайська компанія, спеціалізована на смартфонах. Вперше анонсована у серпні 2018 року як лінійка смартфонів середнього класу під управлінням корпорації Xiaomi. Poco India стала незалежною компанією 17 січня 2020 року, а 25 листопада 2020 року — її глобальним партнером. Poco випустив свій перший смартфон Pocophone F1 у серпні 2018 року.

Історія 
POCO створено як суббренд Xiaomi у серпні 2018 року. Xiaomi представила Pocophone F1 під брендом Poco, що стало величезним успіхом. Poco India став незалежним брендом до запуску своєї другої моделі смартфона у січні 2020 року. Протягом 3-х років компанія випустила 11 моделей пристроїв, більшість з яких є ребрендингом смартфонів Redmi.

У січні 2021 року POCO India представила свій новий логотип, талісман та гасло Made of Mad. POCO Global продовжує використовувати старий логотип.

Продукти

Серія C

Серія X

Серія М

Серія С

Примітки 

Виробники мобільних телефонів
Виробники електроніки Китаю
Виробники мобільних телефонів Китаю
Торгові марки Китаю
Xiaomi